Чемпионат Португалии по футболу 1937—1938 является 4-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 3-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 8 команд, было сыграно 56 матчей и забито 247 голов (в среднем 4,4 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации
 Futebol Português em Números

1937/1938
Португалия
Португалия
1937 год в Португалии
1938 год в Португалии